Кенарал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кенарал — село в Коксуском районе Алматинской области.
 Кенарал — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кенарал — село в Фёдоровском районе Костанайской области.